Il existe en France de nombreux odonymes « Rue du Huit-Mai-1945 », avec le quantième en lettres, sous diverses graphies (avec ou sans majuscules ou trait d'union), en référence à un événement contemporain survenu à cette date : 
 Principalement, la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.
 Localement, le massacre de Sétif du 8 mai 1945, début des exactions perpétrées à Sétif, Guelma et Kherrata, dans le département de Constantine en Algérie, marquant le début de la guerre d'Algérie.

Décomptes par anciennes et nouvelles régions françaises 

Au , au moins   « Rue (du) Huit-Mai-1945 » sont recensés dans les 27 anciennes et 18 nouvelles régions et dans les 36700 communes françaises.

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Ex-région Auvergne

Ex-région Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Ex-région Bourgogne

Ex-région Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Corse

Région Grand Est

Ex-région Alsace

Ex-région Champagne-Ardenne

Ex-région Lorraine

Région Hauts-de-France

Ex-région Nord-Pas-de-Calais

Ex-région Picardie

Région Île-de-France

Région Normandie

Ex-région Basse-Normandie

Ex-région Haute-Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Ex-région  Aquitaine

Ex-région Limousin

Ex-région Poitou-Charentes

Région Occitanie

Ex-région Languedoc-Roussillon

Ex-région Midi-Pyrénées

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Régions d'outre-mer

Notes, références et localisations

Notes

Références

Notes et géolocalisations 

La mention éventuelle « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore répertorié  dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin,  Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Voir aussi

Article principaux 
 8-Mai (odonyme)
 Huit-Mai (odonyme)

Articles connexes 
 Rue du 8-Mai
 Avenue du 8-Mai-1945
 Place du 8-Mai-1945
 Rue du 8-Mai-1945

08
05,08